Le département de Castellanos est une des 19 subdivisions de la province de Santa Fe, en Argentine

Alex Castellanos est un joueur américain de baseball
Begoña Castellanos est une artiste espagnole
Dionicio Castellanos est un catcheur mexicain
Erika Castellanos est une militante mexicaine pour les droits humains
Evencio Castellanos est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur de musique vénézuélien
Leonardo Castellanos y Castellanos est un évêque mexicain, bienheureux catholique
Lincoln Castellanos est un acteur américain
María Castellanos est une karatéka guatélmaltèque
Nick Castellanos est un joueur américain de baseball
Rosario Castellanos est une romancière, poétesse et essayiste mexicaine